

Onomastica
Zotico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Zotico – amante dell'imperatore romano Eliogabalo
Zotico – alto funzionario dell'Impero romano d'Oriente
Zotico – filosofo neo-platonico del III secolo d.C.
Zotico di Otrous – vescovo del V secolo

Pagine correlate
San Zotico (disambigua)

Altri progetti